El término Liga Católica puede referirse a:
La Liga Católica (1538), fundada en Núremberg, formada por los príncipes católicos alemanes y el emperador Carlos V, contra los protestantes de la Liga de Esmalcalda.
La Liga Católica o Santa Liga (1576), formada por el ala extremista de la nobleza católica francesa, y encabezada por los Guisa, fue uno de los bandos de las Guerras de religión de Francia contra los hugonotes (protestantes franceses).
La Liga Católica (1609), fundada en Múnich, formada por los príncipes católicos contra los de la Unión Protestante.
La Liga Católica por la Unidad de los Cristianos, Unitas (1913), fundada en Inglaterra, formada por católicos y anglicanos que desean la reconciliación de ambas ramas del cristianismo.
La Liga Católica por los Derechos Religiosos y Civiles, una organización estadounidense fundada en 1973.

Véase también 
 Liga Santa